Stati Uniti d'America
 Osgood – città della Contea di Ripley, Indiana
 Osgood – villaggio della Contea di Sullivan, Missouri
 Osgood – villaggio della Contea di Darke, Ohio